Айкино  — село в Большеберезниковском районе Мордовии в составе Марьяновского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на запад-юго-запад от районного центра села Большие Березники.

Население 

Постоянное население составляло 11 человек (русские 100 %) в 2002 году, 1 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Большеберезниковского района